Дуле може бити:

 Дуле, један од надимака имена Душан:
 надимак фудбалера Душана Савића
 партизанско име генерала и народног хероја Петра Матића

или

 Дуле, град у Индији
 Дуле (Рибница), насељено мјесто у општини Рибница, Република Словеније
 Дуле (Шкоцјан), насељено мјесто у општини Шкоцјан, Република Словеније